Авраам Мордкин (Мордхин; ; 10 мая 1873, Екатеринослав, Российская империя — 7 марта 1943, Люблин) — французский художник, пейзажист.

Биография 
В детстве учился в религиозной школе. Участник общества Свободное творчество (Москва). С 1917 года жил в Париже. Рисовал пейзажи, натюрморты, городские виды в импрессионистском стиле. Во время начала оккупации находился в санатории и сумел избежать депортации. Пытался скрываться в Париже, но был найден и депортирован в транзитный лагерь Дранси в феврале 1943 года. 2 марта 1943 года был переведён в концентрационный лагерь Майданек, где и погиб 7 марта 1943 года.

Стал известен в последние годы; выставки, посвящённые его творчеству прошли в Париже, Турине и Иерусалиме.

Брат — художник Борис Мордкин (Boris Mordkhine) (1865—1954).

Выставки 
 2007 — Выставка французских художников в Музее сопротивления в Турине

Примечания

Литература

Ссылки 
 Авраам Мордкин на Arcadja.com

Художники Российской империи
Художники Москвы
Художники Франции XX века
Умершие в Майданеке
Жертвы Холокоста
Заключённые концлагеря Дранси
Персоналии:Холокост в Польше